amt – jednostka podziału administracyjnego niektórych krajów
 α-metylotryptamina (α-MT, AMT) – syntetyczny psychodelik, pochodna tryptaminy
 AMT – firma telefoniczna
 Arcadia Machine & Tool – kalifornijska firma zbrojeniowa, producent m.in. pistoletów:
 AMT AM440
 AMT Accelerator
 AMT AutoMag I
 AMT AutoMag II
 AMT AutoMag III
 AMT AutoMag IV
 AMT Back Up
 AMT Government
 AMT On Duty